Rose City (Michigan)
Rose City (Texas)

Desambiguações de topônimos